Miejscowości w Polsce, nazwy niestandaryzowane
 Kolonia Zabiele – kolonia wsi Zabiele w woj. mazowieckim w pow. ostrołęckim, w gminie Rzekuń
 Kolonia Zabiele – kolonia wsi Zabiele w woj. podlaskim w pow. monieckim, w gminie Jaświły